Кароліна Абріль (), справжнє ім'я Кароліна Феррер (;  19 липня 1992, Санта-Крус-де-Тенерифе) — іспанська порноакторка.

Біографія 
Народилася в липні 1992 року в Санта-Крус-де-Тенерифе, Іспанія.

Почала кар'єру в індустрії фільмів для дорослих у віці 18 років.

У 2013 році вона виграла еротичне онлайн-шоу La Mansión de Nacho під керівництвом актора і режисера Начо Відаля.

Працювала в таких галузевих студіях, як Evil Angel, Girlfriends Films, Brazzers, Lust Films та Private.

У 2014 і 2016 роках була представлена на премію XBIZ в номінації «іноземна акторка року».

У грудні 2015 року Кароліна стала обкладинкою журналу Interviú в номері 2069.

Говорячи про свою сексуальність, в декількох інтерв'ю Кароліна Абріль називає себе пансексуалкою.

За даними на 2020 рік, Кароліна Абріль знялася в 108 порнофільмах.

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
 
 
 

Уродженці Санта-Крус-де-Тенерифе
Іспанські порноакторки
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами